CMV kan syfta på:

 Cytomegalovirus, ett mycket vanligt virus
 Comité mixte de vocabulaire, en arbetsgrupp inom Internationella Teleunionen, 
 Coromandel Aerodrome, en flygplats i Nya Zeeland